Eloxochitlán ist der Name mehrerer mexikanischer Orte:

 Eloxochitlán (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Eloxochitlán de Flores Magón, Ort in Mexiko (Bundesstaat Oaxaca)
 San Marcos Eloxochitlán, Ort in Mexiko (Bundesstaat Puebla)
 Eloxochitlán (Puebla), Ort in Mexiko

Eloxochitlán bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: